Mkandawire ist der Familienname folgender Personen:
 Boyd Mkandawire (* 1997), sambischer Fußballspieler
 Judge Mkandawire (* 1986), sambischer Fußballspieler
 Malumba Mkandawire (* 1984), malawischer Fußballspieler
 Noel Mkandawire (* 1987), malawischer Fußballspieler
 Sankhani Mkandawire (* 1990), malawischer Fußballspieler